Угорський філер () — угорська розмінна монета, що була у користуванні з 1892 по 1999 рік.

У різний час філлер був сотої частиною австро-угорської крони, угорської крони, пенге, та форинта. Назва походить від  — «чотири», назви австро-угорської монети в 4 крейцера.

Останні філери були викарбувані в 1999 році, в даний час в реальному грошовому обігу не знаходяться, але до цього часу вважаються складовою частиною угорського форинта.

Австро-угорська крона 
Австро-угорська крона введена в якості грошової одиниці Австро-Угорщини в 1892 році. Розмінна грошова одиниця в австрійській частині імперії називалася «галер», в угорській - «філер». Карбування монет філерів була розпочата в 1892 році, їх випуск в обіг - в 1893. До 1900 року в обігу перебували також і старі монети в співвідношенні: 1 гульден (флорин) = 2 крони, 1 крейцер = 2 філлера (галера). Філери карбувалися на Кремницькому монетному двірі, вони, також як і галери, були законним платіжним засобом на всій території імперії.

З початком Першої світової війни монети в 2, 10 і 20 філерів стали карбувати з заліза, а карбування монет номіналом в 1 філлер була припинена. Після розпаду Австро-Угорщини австро-угорська крона, в тому числі і монети філери, продовжувала використовуватися на території новостворених держав до створення ними національних кредитно-грошових систем.

Примітки 

Грошові одиниці за алфавітом
Гроші Угорщини